Velloso ist der Familienname folgender Personen:

 José Francisco Versiani Velloso (1919–1972), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Itumbiara
 Osvaldo Velloso de Barros (1908–1996), brasilianischer Fußballspieler
 Wagner Fernando Velloso (* 1968), brasilianischer Fußballspieler